De Gomelski Cup 2015 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 3 oktober 2015 en 4 oktober 2015 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, UNICS Kazan, Panathinaikos en Laboral Kutxa. CSKA won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup